Lihačov ali Lihačova [lihačóv/lihačóva], oziroma Lihačev [lihačév] imajo več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Лихачёв, zapisano tudi Лихаче́в/Лихачёва).

Lihačov 
 Andrej Fjodorovič Lihačov (1832—1890), ruski arheolog in numiznatik.
 Dimitrij Sergejevič Lihačov (1906—1999), ruski jezikoslovec, filolog in pisatelj.
 Fjodor Fjodorovič Lihačov (?—1653), ruski plemič.
 Ivan Aleksejevič Lihačov (1896—1956), ruski gospodarstvenik.
 Ivan Fjodorovič Lihačov (1826—1907), ruski admiral in državnik.
 Nikolaj Petrovič Lihačov (1862—1936), ruski zgodovinar, arheolog in paleograf.
 Peter Gavrilovič Lihačov (1758—1813), ruski general.
 Valerij Nikolajevič Lihačov (*1947), ruski kolesar, olimpionik.
 Vasilij Bogdanovič Lihačov, ruski plemič in veleposlanik.
 Vasilij Nikolajevič Lihačov (*1952), ruski politik.
 Viktor Lihačov, ruski umetnik.
 Vladimir Ivanovič Lihačov (1837—1906), ruski pravnik in javni delavec.
 Vladimir Sergejevič Lihačov (1849—1910), ruski pesnik in prevajalec.

Lihačova 
 Galina Vladimirovna Lihačova (*1977), ruska  hitrostna drsalka.

Glej tudi 
 Lihačovi